Green Star – polska firma fonograficzna wydająca muzykę disco polo.
 Green Star – roślina występująca na południu Afryki.